Kilchu kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kilju, ort, Hambuk, 
 Kilchu-gun, kommun, Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar